LAC steht für:
 L2TP Access Concentrator, siehe Layer 2 Tunneling Protocol
 Ladies’ Alpine Club, britische Vereinigung von Alpinistinnen
 Landstraßer AC, Wiener Fußballclub
 Leichtathletik-Club
 Line of Actual Control, umstrittener gegenwärtiger Grenzverlauf zwischen Indien und China
 Linux Audio Conference, Konferenz über die Entwicklung und Anwendung von Musiksoftware für das Betriebssystem Linux
 Load Adaptive Control, Lastabhängige Fahrdynamikregelung, siehe Adaptives Stabilitätsprogramm
 Location Area Code, Teil der Standortinformation in Mobilfunknetzen
 Los Angeles Clippers, US-amerikanisches Basketballteam
 Lugano Arte e Cultura, Kunst- und Kulturzentrum in Lugano, Schweiz

Lac oder Laç steht für:
 Laç, Stadt in Albanien
 Lac (Mehedinți), Dorf in Rumänien
 Lac (Provinz), Provinz im Tschad 

Lac ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Dung-Lac (um 1785–1839), vietnamesischer katholischer Priester

Lac steht als Abkürzung für:
 Lacerta, siehe Eidechse (Sternbild)
 Lactose

Lac (lateinisch) steht für:
 Milch

lac steht für:
 Lakandonisch (ISO-639-3-Code), Sprache des indigenen Volks der Lakandonen im mexikanischen Bundesstaat Chiapas

Siehe auch:
 Lack (Begriffsklärung)
 Lacq
 Lacs
 LAK
 Lakh

Abkürzung